«Мазу́рка Домбро́вського»  () — державний гімн Польщі. Автор слів — Юзеф Вибіцький (Józef Wybicki). Написана 1797 року в Італії, як пісня польських легіонів, котрі воювали на боці Франції, під командуванням Яна Генрика Домбровського. Автор музики, яка спирається на мотиви народної мазурки — невідомий.

«Пісню Польських Легіонів в Італії» (такою була початкова назва гімну Польщі) виконували на мелодію мазурки. Сьогодні її називають «Мазурка Домбровського» (від мелодії) або Jeszcze Polska nie zginęła (від перших слів твору).

«Мазурку Домбровського» створили в один із найтрагічніших періодів польської історії. Придушення повстання Тадеуша Костюшка, третій розподіл Польщі, еміграція тисяч поляків, — це все пригнічувало і лякало. Нова пісня полетіла через кордони, вселяючи віру у перемогу й відразу стала популярною. З того часу «Мазурек» завжди супроводжувала поляків як в радісні, так і тяжкі для країни хвилини: звучала там, де боролися повстанці і солдати, закликала до бою, вселяла надію, об‘єднувала людей, розкиданих по всьому світу.

Державним гімном Польщі пісня офіційно стала від 26 лютого 1927 року.

Текст гімну 

Автор перекладу Юрій Винничук

Поетичний український переклад 
Мазурка Домбровського
Поки смерть нас не скосила,
Польщі жити з нами.
Що взяла в нас чужа сила,
Відберем шаблями.
Марш, марш, Домбровський,
Із чужини в край польський,
Веди нас походом
Та єднай з народом.

(переклад О. Пономарева) .

Вилучені з оригіналу строфи

Див. також 
 Герб Польщі
 Прапор Польщі
 Марш Полонії
 Польські національні пісні

Прослухати 
  "Mazurek Dąbrowskiego" в форматі mp3 (Повна версія)
  "Mazurek Dąbrowskiego" в форматі mp3 (Інструментальна версія)

Примітки 

Національні символи Польщі
Польща
Польща
Музика Польщі
Польські віршовані твори
Літературні твори 1797
Віршовані твори, перекладені українською мовою
Польськомовні літературні твори
1797 у Європі